High Energy bezeichnet:

 eine Stilrichtung der Elektronischen Tanzmusik, siehe Hi-NRG
 High Energy (Lied), Popsong von Evelyn Thomas (1984)

Siehe auch:
 High Energy Astronomy Observatory, verschiedene Röntgenteleskope
 High Energy Gamma Ray Astronomy, Experiment zum Nachweis von Gammastrahlen
 High Energy Rock, Stilrichtung des Punks
 High Energy Stereoscopic System, System zur Untersuchung von Gammastrahlung
 High Energy Transient Explorer, zwei Forschungssatelliten
 Petawatt High Energy Laser for Heavy Ion Experiments, Hochleistungs-Laser
 Reflection High Energy Electron Diffraction, physikalisches Verfahren
 Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager, Weltraumteleskop
 Tactical High Energy Laser, Projekt für ein Waffensystem